Akanké Football Club é um clube de futebol do Benim. Atualmente disputa a segunda divisão benísia, após ser rebaixado da Benin Premier League em 2013

Estádio 
Atualmente o time compete no "Stade Municipal de Savalou" que tem a capacidade de 1500 pessoas

Participações na Liga 

 Benin Premier League: 2012–2013
 Benin Second Division: ?-2012, 2013–

Clubes de futebol do Benim